36-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил 20-24 ноября 2002 года в Дебрецене (Венгрия). Соревнований по многоборью не проводилось — ни в личном первенстве, ни в командном. Состязания проходили в три этапа: в отборочных соревнованиях принимали участие все желающие, в полуфиналах — лучшие 16 по итогам отборочных, в финале — лучшие 8.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2002
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Спорт в Венгрии в 2002 году
Ноябрь 2002 года
Чемпионаты мира в Венгрии